Lichtgevoeligheid (natuurkunde)
 Filmgevoeligheid - term uit fotografie
 voorwerpen of chemische stoffen kunnen onder invloed van (UV-)licht uiteenvallen
 mensen of dieren kunnen zonnebrand oplopen, al of niet na inname of contact met fotosensibiliserende stoffen
 In de fotografie wordt gebruikgemaakt van de lichtgevoeligheid van met name zilverhalogeniden
 Sommige elektronische schakelingen veranderen van elektrische eigenschappen onder blootstelling van licht, hiervan wordt gebruikgemaakt in de digitale fotografie, video, sensortechniek en dergelijke.
 Bepaalde cellen in een (primitief) oog hebben een hogere lichtgevoeligheid dan andere.